Marina har flere betydninger:
 Marina − et synonym for lystbådehavn
 Marina (pigenavn) − et pigenavn
 Morris Marina − en bilmodel